

Sigle 
 Sun Eats Hours – gruppo musicale punk rock italiano
 Structured exception handling – gestione delle eccezioni

Codici 
 SEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senggeh (Indonesia)